Лучок — зменшувальна форма до лук.
 Лучок — частина інструмента, схожа на лук (наприклад, у лучкової пилки).
 Лучок — застаріла назва смичка.
 Лучок (ленчик) — дерев'яна основа сідла.

Прізвище 

Лучок — прізвище.

 Микола Петро Лучок ( 1974) — єпископ-помічник Мукачівської дієцезії в Україні.
 Лучок Михайло Тихонович (1918—1944) — радянський військовик, Герой Радянського Союзу (1943).